Чарлтон има више значења:
 Чарлтон (Лондон),
 Округ Чарлтон (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Чарлтон (Мериленд), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Чарлтон (острво), је једно од острва у канадском арктичком архипелагу
 Боби Чарлтон, енглески фудбалер